Élie Ducommun – giornalista e politico svizzero, Premio Nobel per la pace nel 1902
 Rick Ducommun – attore canadese
 Roland Ducommun – calciatore svizzero